Bezirk (plural Bezirke, traducido como Distrito) es el nombre alemán que designa distintas divisiones administrativas en los países germanoparlantes de Alemania, Austria y Suiza:

 En el caso de Alemania la denominación oficial es Regierungsbezirk, que suele traducirse por "Región Administrativa";
 En Austria son llamados Politische Bezirke, "Distritos Políticos";
 En la Suiza germanófona la denominación varía entre Bezirk, Amt (Lucerna) y Amtsbezirk (Berna).